AT-4 steht für:
 AT-4 Spigot, der NATO-Code der sowjetischen Panzerabwehrwaffe 9K111 Fagot
 FFV AT 4, eine schwedische Panzerabwehrwaffe
 Oberösterreich, Bundesland in Österreich nach ISO 3166-2

AT4